Revolutions (Jean-Michel Jarre), een muziekalbum van Jean Michel Jarre uit 1988
 Revolutions (Magenta), een muziekalbum van Magenta uit 2001